Сергей Иванович Майборода (; 22 июня 1971, Киев, Украинская ССР, СССР — 21 декабря 2017, Киев) — советский и украинский футболист, полузащитник, тренер по пляжному футболу.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Киев). Начинал играть в командах «Нива» (Мироновка), «Рось» (Белая Церковь), «Химик» (Северодонецк).

В 1993 году перешёл в харьковский «Металлист», где 13 октября 1993 года в игре против «Торпедо» (Запорожье) (0:3) дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины. В 1996 году играл в высшей лиге за «Николаев».

В 1997—2000 годах выступал во втором дивизионе чемпионата России в командах «Торпедо» (Волжский), «Лада-Тольятти-ВАЗ», «Металлург» (Липецк), «Газовик-Газпром» (Ижевск), «Торпедо-Виктория» (Нижний Новгород), «Балтика» (Калининград). Его последней профессиональной командой стал узбекский «Пахтакор», в составе которого он стал чемпионом страны.

Завершил игровую карьеру в 2003 году в любительском коллективе «Днепр» (Киев), где играл вместе с такими футболистами как Руслан Теодорович и Олег Надуда.

Тренировал украинские клубы по пляжному футболу. С командой «Майндшер» становился чемпионом Украины.

Достижения 
 Обладатель Кубка Узбекистана 2001 года.
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана 2001 года.

Личная жизнь 
Сын Алексей (род. 1994) тоже стал футболистом, выступает на позиции вратаря.

Сергей Майборода умер 21 декабря 2017 года в Киеве в возрасте 46 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива-Космос»
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Химик» Северодонецк
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Торпедо-Виктория»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Пахтакор»